Kidde har flere betydninger:

 Kidde (Jelling Sogn) – en lokalitet i Jelling Sogn
 Kidde (slægt) – en dansk slægt
 Kidde (virksomhed) – en amerikansk virksomhed grundlagt af Walter Kidde
 En tjekkisk slægt, som Walter Kidde tilhørte
 En engelsk lavadelsslægt